

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1935

Футбол в СССР в 1935 году
1935